Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bob Bryan che ha battuto in finale Kevin Kim 6-4, 68-7, 6-4.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (primo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Neville Godwin (secondo turno)

 James Sekulov (primo turno)
 Gouichi Motomura (primo turno)
 Kevin Kim (finale)
 Bob Bryan (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2000